Llista dels 419 municipis del departament francès de l'Ain (01).

Ain